Sai Baba kan verwijzen naar verschillende Indiase goeroes. De bekendste zijn de volgende twee:

Shirdi Sai Baba (ca. 1838-1918) uit het dorp Shirdi, in het presidentschap Bombay (nu Maharashtra en Gujarat). Hij werd soms gezien als een moslimfakir en soms als een hindoegoeroe en had zowel hindoe- als moslimvolgelingen.
Sathya Sai Baba (1926-2011) uit het dorp Puttaparthi, in Andhra Pradesh. Hij beweerde een reïncarnatie van Shirdi Sai Baba te zijn.